Roosevelt County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Roosevelt County (Montana) – okres státu Montana
 Roosevelt County (Nové Mexiko) – okres státu Nové Mexiko